

Села
 Карла Лібкнехта — колишня назва села Зоря (Запорізька область, Розівський район)
 Карла Лібкнехта — колишня назва села Мар'ївка (Луганська область, Лутугинський район)
 Карла Лібкнехта — колишнє село у Дніпропетровському районі Дніпропетровської області

Вулиці
 Карла Лібкнехта — назва радянських часів (до 2015 р.) вулиці М.Грушевського в Дніпрі (до революції - вул.Казанська)
 Карла Лібкнехта — радянська назва вулиці Шнеєрсона в історичній частині міста Миколаєва
 Карла Лібкнехта — назва радянських часів вулиці Полковника Яцика у місті Ніжин
 Карла Лібкнехта — назва радянських часів вулиці Грецької в Одесі
 Карла Лібкнехта — назва радянських часів вулиці Патріарха Мстислава в Полтаві (до революції - вул.Трегубівська)

Не Україна
 Карла Лібкнехта — одна з центральних магістральних вулиць Тирасполя (Молдова).
 Карла Лібкнехта — вулиця Мінська (Білорусь).